Cavaco, um pedaço de madeira;
 Cavaco, material removido da peça durante o processo de usinagem.
Cavaco (Scyllarides latus), um tipo de crustáceo;
Cavaquinho, um instrumento musical de cordas que soa por dedilhado;

Pessoas
Aníbal Cavaco Silva, economista e político português, ex-primeiro ministro e presidente da república de Portugal
Maria Cavaco Silva, ex-primeira dama de Portugal
Alberto Júdice Leote Cavaco, biólogo português.
Paulo Cavaco, músico português
Tiago de Oliveira Cavaco, músico português conhecido como Tiago Guillul
Manuel Cavaco, ator português
António José Cavaco Carrilho, bispo católico português

Desambiguação